Cud – religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych.

Informatyka 
 CUD – Common Unix Development Working Group

Kultura 
 Cud – album duetu Ha-Dwa-O!,
 Cud – singel Antka Smykiewicza
 Cud – film z 1959 roku
 Cud – film z 1991 roku
 Cud – film z 2014 roku

Różne
 CUD – kod IATA lotniska Caloundra Airport (Australia)